Фолос (толос) — в древнегреческой архитектуре круглое в плане сооружение.
 Фолос — кентавр, сын Силена и одной из нимф-мелиад